

Geografia

Austria 
 Sankt Nikola an der Donau – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Niemcy 
 Sankt Nikola – dawna gmina

Zobacz też 
 Sankt Nikolai
 Sankt Nikolaus
 Święty Mikołaj